Blocker Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Blocker Lake (Florida), im Putnam County
 Blocker Lake (South Carolina), im Marion County
 Blocker Waterhole, See im Val Verde County, Texas